Betty af Brantevik äkan avse:

Betty af Brantevik, Oxelösund - en vrak som sjönk 1938 utanför Oxelösund 
Betty af Brantevik, Landsort - en vrak som sjönk 1903 utanför Landsort